Esino steht für:

 Esino (Fluss), Fluss in der Region Marken, Italien
 Esino (Wein), Wein aus der Region Marken, Italien
 Esino Lario, Gemeinde in der Provinz Lecco, Italien